B-VM i håndbold 1987 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 B-VM i håndbold 1987 (mænd)
 B-VM i håndbold 1987 (kvinder)